

HES 
 hydroksyetylowana skrobia
 Hypertext Editing System
 zespół hipereozynofilowy

Hes 
 Hes (l.mn. Hesi, Hesowie) – mieszkaniec Hesji
 hes – dźwięk b